Avraham Katznelson – politico israeliano
 Berl Katznelson – attivista russo
 Ira Katznelson – politologa e storica statunitense
 Itzhak Katzenelson (Karelichy 1886 – campo di concentramento di Auschwitz, 1944) – poeta polacco
 Shmuel Tamir (nato Shmuel Katzenelson) – politico israeliano
 Yitzhak Katznelson –  (in ebraico: יצחק כצנלסון; Gerusalemme, 1934) – matematico israeliano